Secaș bezeichnet:

 Secaș (Fluss), Fluss in Siebenbürgen (Rumänien)
 mehrere Orte in Rumänien:
 Secaș (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Secaș (Timiș), Dorf im Kreis Timiș